

Catholicisme 
 Péché véniel, un péché dans la religion catholique.

Cinéma 
 Péché véniel, film italien réalisé en 1974 par Salvatore Samperi.

Littérature 
 Le Péché véniel, conte d'Honoré de Balzac.